Sankt Knuts kyrka kan syfta på:

Sankt Knuds Kirke – en domkyrka i Odense, se Odense domkyrka
Sankt Knuts kyrka, Lund – en kyrkobyggnad i Lund

Se även 
Sankt Knuts kapell – en ruin på Öland